Хиле се може односити на:
 Хиле (филозофија) филозофија
 Хиле (општина у Немачкој) општина у Немачкој